Кро́уфорд  ( — воронячий брід) — поширене англійське прізвище:

 Джек Кроуфорд — канадський хокеїст, володар Кубка Стенлі.
 Джек Кроуфорд — англійський крикетист, гравець збірної Австралії.
 Джек Кроуфорд — австралійський тенісист, переможець 6 турнірів Великого шолома

Персонажі 
 Джек Кроуфорд — персонаж творів Томаса Харріса про Ганнібала Лектера.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок